Mchy peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Mchy, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Mchy, village de la voïvodie de Lublin.